Northampton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Northampton County (North Carolina)
Northampton County (Pennsylvania)
Northampton County (Virginia)